Thorvaldsens Museum har foruden det store udvalg af Bertel Thorvaldsens værker også malerier og skulpturer af andre kunstnere. For værker af Thorvaldsen se også Værker af Bertel Thorvaldsen.

Referencer 

 
Lister over værker